New York (stad), een stad in de Verenigde Staten
New York, New York (film), een film uit 1977
New York, New York (soundtrack), de soundtrack van de gelijknamige film uit 1977